fliper, flipper – automat do gry
 Fliper – polski zespół pop rockowy